Durrenjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Durrenjaure (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (41,9 ha)
Durrenjaure (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (13,2 ha)
Durrenjaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,29 ha)
Durrenjaure (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (19,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn